Mendyk ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Mendyk (1979–2008), polnischer Gitarrist
 Marek Mendyk (* 1961), polnischer Geistlicher, Bischof von Schweidnitz